Sjaastad ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Christian Sjaastad (* 1942), norwegischer Politiker
 Gustav Sjaastad (1902–1964), norwegischer Rechtsanwalt und Politiker